Por Bainbridge pode estar à procura de:

Pessoas
Beryl Bainbridge
Kenneth Bainbridge

Localidiades
Bainbridge (Geórgia)
Bainbridge (Indiana)
Bainbridge (Ohio)
Bainbridge (Nova Iorque)
Bainbridge Island

Medicina
Reflexo de Bainbridge

Desambiguações de sobrenomes